Palmerston  kan syfta på

Personer
 Viscount Palmerston – en engelsk titel
 Henry Temple, 1:e viscount Palmerston (~1673–1757)
 Henry Temple, 2:e viscount Palmerston (1739–1802)
 Henry Temple, 3:e viscount Palmerston (1784–1865), premiärminister i Storbritannien

Geografi

Australien 

 Palmerston – tidigare namn på delstatshuvudstaden i Northern Territory, se Darwin, Northern Territory, 
 Palmerston, Northern Territory, ort, City of Palmerston, 
 City of Palmerston, local government area, Northern Territory,

Cooköarna 

 Palmerston, Cooköarna, atoll,

Kanada 

 Palmerston, Ontario, ort,

Nya Zeeland 

 Palmerston, Otago, ort på Sydön, 
 Palmerston North – en stad i regionen Manawatu på Nordön

Storbritannien 
 Palmerston Park – hemmaplan för Queen of the South FC i Dumfries, Skottland

Se även 
 Cape Palmerston National Park – i Queensland, Australien
 Palmerston Rocks National Park – i Queensland, Australien
 Palmerstown – ett förortsområde i Dublin, Irland

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar